Командный чемпионат России по мотогонкам на льду 2012 — двадцатый розыгрыш турнира. По сравнению с предыдущим сезоном вместо клубов «Прогресс» (Глазов), «Кузбасс» (Кемерово) и «Росток-2» (Самара) появились клубы «Удмуртия» (Ижевск), «Амур» (Благовещенск) и «Горняк» (Учалы).

Участники чемпионата

Суперлига

Ход чемпионата

Итоговые результаты

Высшая лига

Ход чемпионата

Итоговые результаты 

Чемпионаты России по спидвею
Соревнования по спидвею